Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Karina Habšudová che ha battuto in finale Silvija Talaja 2-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Patty Schnyder (primo turno)
 Silvia Farina (quarti di finale)
 Henrieta Nagyová (semifinali)
 Sylvia Plischke (primo turno)

 Anke Huber (quarti di finale)
 Magüi Serna (secondo turno)
 Sarah Pitkowski (primo turno)
 Anna Smashnova (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1999